Kubanische Botschaft in Deutschland steht für:

 Kubanische Botschaft in Berlin
 Botschaft der Republik Kuba (Bonn)
 Kubanische Botschaft in der DDR, siehe Jüdisches Waisenhaus Berlin #In Ost-Berlin